Bengt Holmström kan syfta på

Bengt Holmström (bibliotekarie) (1924–2006), svensk biblioteksman och författare
Bengt Holmström (nationalekonom) (född 1949), finlandssvensk nationalekonom